Buddha kan syfta på:

 Gautama Buddha – grundaren av buddhismen, Siddhartha Gautama
 Buddha (titel) – en titel inom buddhismen
 Buddha (musikalbum) – ett musikalbum med Blink-182, släppt 1993
 Buddha (manga) –  en manga av Osamu Tezuka
 Buddha – artistnamn för Ulf Ekberg
 Buddha Air – ett flygbolag i Katmandu, Nepal
 Buddha (sjö) – en sjö i Antarktis

Se även 
 Budha – planeten Merkurius i hinduistisk mytologi, se Jyotisha
 Buda – del av Budapest